Азербайджанская Премьер-лига-2017/18 () — 26-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу с участием 8 клубов. Турнир начался 11 августа 2017 года и закончится 19 мая 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинул бакинский АЗАЛ. Его заменил столичный «Сабаил», занявший второе место в Первом дивизионе.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Азербайджана на soccerway 

2017/2018
Азербайджана
Спорт в Азербайджане в 2017 году
Спорт в Азербайджане в 2018 году